DC Universe – universo DC, universo immaginario dei fumetti della DC Comics
 Democratici Cristiani Uniti – partito politico italiano
 Dublin City University – università irlandese